Роберт Снодграсс (, нар. 7 вересня 1987, Глазго) — шотландський футболіст, півзахисник клубу «Галл Сіті».
 Ентоні Снодграсс - англійський археолог .